Invasiones inglesas puede referirse a:

 Invasiones inglesas al Río de la Plata de 1806 y 1807.
 Invasiones inglesas, ola de intérpretes de rock and roll del Reino Unido que ganaron popularidad mundial en la década de 1960.